Алекса́ндр Алекса́ндрович Туга́нов (; ) — российский и советский актёр, режиссёр и театральный педагог, профессор (1947), Заслуженный артист Грузинской ССР (1923), Народный артист Азербайджанской ССР (1936).

Биография

Ранние годы 
Александр Александрович Туганов родился  (по другим данным — 1 апреля) в Москве. Театральную деятельность начал в 1888 году в московских любительских театральных кружках.

В 1890 году окончил Московскую академию коммерческих наук.

с 1891 по 1900 год был актёром театра Корша в Москве. Затем организатор театрального дела в ряде городов Российской империи. С 1912 года театральная деятельность Туганова была связана с Кавказом. С 1915 года он являлся руководителем «Товарищества артистов русского театрального общества» (ТАРТО) в Тифлисе. В 1923 году Туганов был назначен главным режиссёром Тифлисского азербайджанского театра

20 мая 1923 года театры Тифлиса и общественность Грузии отметили 35-летие сценической деятельности Туганова. Ему присваивается звание заслуженного артиста Грузинской ССР.

Театральная деятельность в Азербайджане 

С 1924 года Туганов жил в Баку. С 1924 по 1937 год работал в Азербайджанском драматическом театре. Так, осенью 1924 года Александра Туганова из Тифлисского азербайджанского театра пригласили в Баку, где он занял должность главного режиссёра и заведующего художественной частью Азербайджанского драматического театра, называвшегося тогда «Государственный тюркский театр имени Дадаша Буниятзаде». Вместе с Тугановым в состав театра вошло несколько ведущих актёров Тифлисского театра (Али Курбанов, Мовсун Санани, Гамэр Топурия, а позже — Ульви Раджаб). Из Государственного свободного сатир-агиттеатра же в театр были приглашены Фатьма Кадри, Мафура Ермакова и другие.

В 1936 году Александр Туганов был назначен главным режиссёром Азербайджанского театра юного зрителя им. М. Горького. В этом же году ему было присвоено звание Народного артиста Азербайджанской ССР. С 1937 по 1954 год Туганов работал в театре юного зрителя. В обоих театрах Азербайджана Туганов проводил плодотворную работу по выбору репертуара, воспитанию национальных актёрских и режиссёрских кадров. 

В период, когда Туганов был режиссёром, Азербайджанский драматический театр являлся одним из передовых театров в СССР, а также на Ближнем и Среднем Востоке. Туганову принадлежит значительная заслуга в деле применения и укрепления в театре принципов социалистического реализма.

Педагогическая деятельность 

Туганов иммет значительные заслуги в подготовке театральных деятелей РСФСР, Азербайджана, Армении и Грузии.

С 1945 года Туганов вёл педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств имени М. А. Алиева. В 1946 году праздновался 75-летний юбилей Туганова. В 1947 году Туганову было присвоено звание профессора.

Александр Туганов скончался 6 марта 1960 года в Баку.

Произведения

Роли в театре 
 Чацкий («Горе от ума» А. Грибоедова);
 Гамлет («Гамлет» У. Шекспира);
 Петруччо («Укрощение строптивой» У. Шекспира) и др.

Постановки 
В Азербайджанском государственном драматическом театре
 1924 — «Ревизор» Н. Гоголя;
 1925 — «На дне» М. Горького;
 1925 — «Вильгельм Телль» Ф. Шиллера;
 1926 — «Гамлет» У. Шекспира;
 1926 — «Дон Жуан» Ж. Б. Мольера;
 1926 — «Гаджи-Кара» М. Ф. Ахундова;
 1928 — «Севиль» Дж. Джаббарлы;
 1928 — «Невеста огня» Дж. Джаббарлы;
 1929 — «Загмук» А. Г. Глебова;
 1931 — «Алмас» Дж. Джаббарлы;
 1936 — «Макбет» У. Шекспира и др.;

В Бакинском русском драматическом театре
 1937 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира;
 1937 — «Тартюф, или Обманщик» Ж. Б. Мольера;

В Бакинском армянском театре
 1937 — «Разбойники» Ф. Шиллера;

В Азербайджанском театре юного зрителя
 1938 — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера;
 1939 — «Ревизор» Н. Гоголя;
 1940 — «Мещане» М. Горького;
 1941 — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского;
 1946 — «Слуга двух господ» К. Гольдони и др.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели Азербайджанского университета культуры и искусств
Профессора Азербайджана
Заслуженные артисты Грузинской ССР
Выпускники Академии практических наук